Оканоган има више значења:
 Округ Оканоган (Вашингтон)
 Оканоган (Вашингтон)